Verapaz puede referirse a:
 Verapaz (Guatemala), una región de Guatemala colonial, ahora se divide en:
 Alta Verapaz, con su capital en Cobán.
 Baja Verapaz, con su capital en Salamá.
 Verapaz (El Salvador), un municipio en El Salvador.